Andrej Golubev / Oleksandr Nedovjesov erano i campioni in carica, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Mitchell Krueger / Jack Sock hanno battuto Christian Harrison / Dennis Novikov con il punteggio di 4-6, 7-5, [13-11].

Teste di serie 

  Miguel Ángel Reyes Varela /  Fernando Romboli (primo turno)
  Evan King /  Hunter Reese (primo turno)

  Nathan Pasha /  Max Schnur (primo turno) 
  Sriram Balaji /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)

Wildcard 

  Sekou Bangoura /  Junior Alexander Ore (semifinale)
  Christian Harrison /  Dennis Novikov

  Alexander Ritschard /  Alex Rybakov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Orlando Open 2021